Comitatul Buffalo, conform originalului din engleză, Buffalo County, este numele mai multor comitate din Statele Unite ale Americii,

 Comitatul Buffalo, statul  (Formate NE -- categorie și format)
 Comitatul Buffalo,  statul  (Formate SD -- categorie și format)
 Comitatul Buffalo,  statul  (Formate WI -- categorie și format)

Vezi și 

 Buffalo (dezambiguizare)
 Comitatul Buffalo (dezambiguizare)
 Districtul Buffalo (dezambiguizare)

Dezambiguizare
Nume proprii